Lista över världsarv är uppdelad på respektive kontinent:

Lista över världsarv i Afrika
Lista över världsarv i Asien
Lista över världsarv i Europa
Lista över världsarv i Oceanien
Lista över världsarv i Sydamerika
Lista över världsarv i Nordamerika